

Geografia 
 Lete – fiume italiano della Campania
 Lete – isola del Niger

Mitologia 
 Lete – divinità della mitologia greca
 Lete – pianura dell'Ade e fiume dell'oblio della mitologia greca e romana

Altro 
 Lete – antica città greca della Migdonia
 Lete – pianeta extrasolare nella costellazione della Vergine
 Acqua Lete – marchio italiano di acqua minerale